Битва под Арбузовкой — сражение проходившее с 22 по 25 декабря 1942 года в долине Арбузовка (рядом с Чертково, Россия), между итальянскими и немецкими войсками и советскими войсками в рамках Сталинградской битвы.

Котел 
Во время отступления немецких частей и её сателлитов во время операции «Малый Сатурн» остатки 52-й моторизованной дивизии «Торино», отступающие в сторону Чертково, были отрезаны от 8-ой армии и окружены 35-й гвардейской стрелковой дивизией Красной Армии в долине Арбузовка в 30 км к востоку от Чертково, где температура в зимний период часто снижалась до −50 ° С. Вместе с ними в котел попали 6000 солдат из 298-я немецкой пехотной дивизии и остатки 4-ой дивизии чернорубашечников «3 января», включающая в себя остатки 63-го штурмового легиона чернорубашечников «Тальяменто» и 10-й легиона чернорубашечников «Монтебелло» под командованием полковника Антонио Галардо.

Битва 
Сражение длилось три дня, в течение которых итальянские и немецкие силы пытались прорвать оборону советских соединений и вырваться из окружения. Эти попытки, в том числе несколько штыковых атак итальянских частей, были отбиты с большими потерями для частей Оси, и ситуация стала настолько безнадежной, что итальянским полковым командирам было приказано сжечь флаги своих подразделений. Сильная холода, изнеможение и голод ещё больше ухудшили ситуацию, наряду с полное окружение сил в долине и плотного огня Советских войск.
Частей солдат Оси совершили самоубийства из отчаяния. Советские парламентеры три раза предлагали сдаться: в первых двух случаях предложение было отклонено, но многие итальянские солдаты в индивидуальном порядке согласились сложить оружие и были отправлены в лагеря для военнопленных. В третий раз, во время переговоров между советской и итальянской сторонами, военнослужащий из СС застрелил переговорщиков.

25 декабря 1942 года после серии ожесточенных атак, переходивших в рукопашные схватки остатки итальянских и немецких частей сумели пробиться через окружение и на следующий день добраться до Чертково. На поле боя осталось не менее 10000 убитых, 5000 раненных солдат Оси. В плен к советским войскам попало от 10000 до 15000 солдат. После этого сражения итальянские солдаты стали называть эту местность «Долиной смерти».

Примечания

Литература 
 Thomas Schlemmer, Invasori, non vittime, Bari, Editori Laterza, 2009, ISBN 978-88-420-7981-1.
 Giorgio Scotoni, L’Armata Rossa e la disfatta italiana (1942-43), Trento, Editrice Panorama, 2007, ISBN 978-88-7389-049-2.
 Aldo Valori, La campagna di Russia, Roma, Grafica Nazionale Editrice, 1951, ISBN non esistente, ISBN.

Сражения в Великой Отечественной войне
Сражения Германии
Сражения Италии
1942 год в России
Конфликты 1942 года
Декабрь 1942 года
Сталинградская битва